Ly ou LY peut faire référence à :

Patronyme 
Ly, patronyme peul :
 Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly (1952-2020), juge nigérienne ;
 Abdoulaye Ly (1919-2013), historien et homme politique sénégalais ;
 Bocar Baïla Ly (1954- ), conseiller principal de la présidence de la république de Guinée,
 Madina Ly-Tall (1940-), historienne et diplomate malienne, par ailleurs mère de Oumar Tatam Ly ;
 Oumar Ly (1943-2016), photographe sénégalais ;
 Oumar Tatam Ly (1963-), homme politique malien ;
 Ramata Ly-Bakayoko (1955-), femme politique ivoirienne.

Lý est le nom d'une dynastie vietnamienne (1009-1225).
 Ling Ly, nom de naissance de la rappeuse danoise Linkoban (1985-2016).

Toponyme 
 Ly, une commune rurale du Burkina Faso

Symbole 
LY est un code, qui signifie :
 Libye :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 .ly, le domaine internet de premier niveau utilisé par la Libye ;
  ;
  ;
  ;
 Ly, pour le langley, unité d’énergie rayonnante

Écriture 
Ly est un digramme de l'alphabet latin

Code
Catgorie:Homonymie de patronyme